Die Abkürzung OHP steht für:

 Observatoire de Haute-Provence, eine Sternwarte in Frankreich
 Ochotnicze Hufce Pracy, ein polnischer Arbeitsdienst
 Oliver-Hazard-Perry-Klasse, eine amerikanische Fregattenklasse
 Tageslichtprojektor (Overhead-Projektor)

OHP